Allan Stanley (né le  à Timmins, en Ontario au Canada et mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie 
Stanley commence sa carrière professionnelle en 1946 avec les Reds de Providence dans la LAH. Le , il est échangé aux Rangers de New York contre une somme d'argent, Eddie Kullman, Moe Morris et des arrangements ultérieurs et fait ses premiers pas dans la Ligue nationale de hockey à New York lors de cette saison. Il devient capitaine de l'équipe au cours de la saison 1951-1952 jusqu'en 1953. Après avoir joué pour les Black Hawks de Chicago et les Bruins de Boston, Stanley est échangé contre Jim Morrison aux Maple Leafs de Toronto le . Avec les Maple Leafs, il remporte quatre coupes Stanley en 1962, 1963, 1964 et 1967. Il termine sa carrière professionnelle avec les Flyers de Philadelphie lors de la saison 1968-1969 et un total de 1244 matchs joués dans la LNH pour 100 buts et 433 points marqués. Il est intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1981.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1942-1943|| Holman Pluggers|| NOHA|| || || || || || || || || || 
|-
| 1943-1944|| Olympics de Boston || EAHL || 40|| 10|| 32|| 42|| 10|| || || || || 
|-
| 1944-1945|| Porcupine Combines|| NOJHA|| || 5|| 4|| 9|| 7|| || || || || 
|-
| 1945-1946|| Olympics de Boston || EAHL|| 30|| 8|| 15|| 23|| 35|| || || || || 
|-
| 1946-1947|| Reds de Providence|| LAH|| 54|| 8|| 13|| 21|| 32|| || || || || 
|-
| 1947-1948|| Olympics de Boston || LHSQ || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1947-1948|| Reds de Providence||  LAH|| 68|| 9|| 32|| 41|| 81|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1948-1949|| Reds de Providence||  LAH|| 23|| 7|| 16|| 23|| 24|| || || || || 
|-
| 1948-1949|| Rangers de New York|| LNH|| 40|| 2|| 8|| 10|| 22|| || || || || 
|-
| 1949-1950|| Rangers de New York|| LNH|| 55|| 4|| 4|| 8|| 58|| 12|| 2|| 5|| 7|| 10
|-
| 1950-1951|| Rangers de New York|| LNH|| 70|| 7|| 14|| 21|| 75|| || || || || 
|-
| 1951-1952|| Rangers de New York|| LNH|| 50|| 5|| 14|| 19|| 52|| || || || || 
|-
| 1952-1953|| Rangers de New York|| LNH|| 70|| 5|| 12|| 17|| 52|| || || || || 
|-
| 1953-1954|| Rangers de New York|| LNH|| 10|| 0|| 2|| 2|| 11|| || || || || 
|-
| 1953-1954|| Canucks de Vancouver|| WHL|| 47|| 6|| 30|| 36|| 43|| 13|| 2|| 5|| 7|| 10
|-
| rowspan="2" | 1954-1955|| Rangers de New York|| LNH|| 12|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 52|| 10|| 15|| 25|| 22|| || || || || 
|-
| 1955-1956|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 59|| 4|| 14|| 18|| 70|| || || || || 
|-
| 1956-1957|| Bruins de Boston|| LNH|| 60|| 6|| 25|| 31|| 45|| || || || || 
|-
| 1957-1958|| Bruins de Boston|| LNH|| 69|| 6|| 25|| 31|| 37|| 12|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
| 1958-1959|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 70|| 1|| 22|| 23|| 47|| 12|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 1959-1960|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 64|| 10|| 23|| 33|| 22|| 10|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
| 1960-1961|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 68|| 9|| 25|| 34|| 42|| 5|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 1961-1962|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 60|| 9|| 26|| 35|| 24|| 12|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
| 1962-1963|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 61|| 4|| 15|| 19|| 22|| 10|| 1|| 6|| 7|| 8
|-
| 1963-1964|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 70|| 6|| 21|| 27|| 60|| 14|| 1|| 6|| 7|| 20
|-
| 1964-1965|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 64|| 2|| 15|| 17|| 30|| 6|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
| 1965-1966|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 59|| 4|| 14|| 18|| 35|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1966-1967|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 53|| 1|| 12|| 13|| 20|| 12|| 0|| 2|| 2|| 10
|-
| 1967-1968|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 64|| 1|| 13|| 14|| 16|| || || || || 
|-
| 1968-1969|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 64|| 4|| 13|| 17|| 28|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4

||| 100|| 333|| 433|| 792|| 109|| 7|| 36|| 43|| 80

Références 

Naissance en mars 1926
Naissance à Timmins
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Flyers de Philadelphie
Membre du Temple de la renommée du hockey
Champion de la Coupe Stanley
Décès à 87 ans
Décès en octobre 2013
Défenseur de hockey sur glace